Naris ist der Name folgender Personen:

 Naris (1863–1947), siamesischer Adliger, siehe Narisara Nuwattiwong
 Stacey Naris (* 1991), namibische Fußballspielerin

In der Anatomie ist Naris der lateinische Fachbegriff für das Nasenloch.